Le Papyrus de Berlin peut désigner, suivant le contexte, l'un des nombreux papyrus conservés à l'Ägyptisches Museum de Berlin, en particulier
 Le Papyrus Berlin 3038, un papyrus médical
 Le Papyrus Berlin 6619, un papyrus mathématique (fragments)